

Niemcy 
 Schlagsdorf – dzielnica Dahme/Mark
 Schlagsdorf – dzielnica Guben
 Schlagsdorf – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Nordwestmecklenburg